Hey Love est un titre d’œuvre pouvant faire référence à :

Chansons 
 Hey Love, de Stevie Wonder (1966),
 Hey Love (Can I Have a Word), de R. Kelly et  (1992),
 , du duo danois  (2013),
 Hey Love, du groupe The Delfonics sur  (1972)

Albums 
 Hey, Love, de New Rotary Connection (1971),
 , du chanteur canadien  (2015)

Voir aussi 
 Talkin' Bout Hey Love, une chanson de De La Soul sur l'album De La Soul Is Dead (1991), qui sample le titre Hey Love de Stevie Wonder.

Homonymie
Homonymie de titre